Lygaeospilus är ett släkte av insekter. Lygaeospilus ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fröskinnbaggar
Lygaeospilus